

Persone
 Liuzzi III – calciatore italiano
 Alberto Liuzzi – militare e calciatore italiano 
 Emanuele Liuzzi – canottiere italiano
 Emiliano Liuzzi – giornalista italiano
 Fernando Liuzzi – compositore e musicologo italiano
 Gennaro Trisorio Liuzzi – politico italiano
 Giorgio Liuzzi – generale italiano
 Giuseppe Liuzzi – calciatore italiano
 Mirella Liuzzi – politica italiana
 Pietro Liuzzi – politico italiano
 Vitantonio Liuzzi – ex pilota automobilistico italiano

Altro
 Classe Liuzzi – classe di sommergibili oceanici della Regia Marina